Turnišće je lahko:
 Turnišće Desinićko (Hrvaška)
 Turnišće Klanječko (Hrvaška)
 Turnišće (Hrvaška)